

Toponyme 

 Papus est un quartier de Toulouse.

Patronyme

Pseudonyme 

 Papus (1865-1916), est un médecin et occultiste français.

Titre 

 El Papus est un magazine satirique et humoristique espagnol.